История почты и почтовых марок Объединённых Арабских Эмиратов охватывает развитие почтовой связи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), государстве в восточной части Аравийского полуострова со столицей Абу-Даби, представляющем собой федерацию из семи княжеств, или эмиратов:

До 1971 года эти княжества существовали под названием Договорный Оман (по заключённому в XIX веке мирному договору между Великобританией и рядом арабских шейхов), причём каждый из эмиратов издавал почтовые марки от своего имени. Став единым государством, ОАЭ с 1973 года издают собственные почтовые марки и входят во Всемирный почтовый союз (ВПС). Современным почтовым оператором страны является  («Почта Эмиратов»).

Развитие почты 
На территории нынешних ОАЭ почтовые связи в прошлом были развиты очень мало. Единственное почтовое отделение работало в Дубае начиная с 1909 года в рамках протектората Великобритании, известного как Договорный Оман. В 1963 году почтовая служба в Дубае перешла под непосредственный контроль этого княжества. Что касается других княжеств до создания ОАЭ, в Абу-Даби британская почтовая администрация была учреждена 30 марта 1963, а в Аджмане почтовое отделение было открыто в 1964 году. В то же время в Умм-эль-Кайвайне и Эль-Фуджайре почтовых служб не существовало.

После объединения княжеств в 1971 году в федеративное государство была создана единая почтовая система, а 30 марта 1973 года ОАЭ были приняты в ряды ВПС.

Выпуски почтовых марок

Договорный Оман 
Британская администрация Договорного Омана применяла для оплаты почтовых услуг различные марки. Так, в почтовом отделении в Дубае в обращении были индийские почтовые марки, в октябре 1947 года — марте 1948 года пакистанские почтовые марки, а в апреле 1948 года — британские почтовые марки с надпечаткой новых номиналов в индийской валюте.

 и традиционной парусной лодки дау на марках высоких номиналов. Эта серия была предназначена для формируемой Великобританией Федерации эмиратов, но реально была в обращении только в Дубае до 11 июня 1963 года и была изъята из обращения 30 сентября 1963 года. На марках этой серии была надпись  («Договорные государства», то есть «Договорный Оман»).

.

Первые почтовые марки ОАЭ 
ОАЭ выпустили первые почтовые марки 1 января 1973 года. Эту первую стандартную серию составляли марки 12 номиналов с изображением флага и герба нового государства и достопримечательностей каждого эмирата, и лишь на последней марке серии был помещён портрет президента ОАЭ.

Последующие выпуски 
В 1976 году вышла вторая серия стандартных марок с изображением герба ОАЭ. В 1977 году она была переиздана другим способом печати.

В марте 1973 года появилась первая серия коммеморативных марок, посвящённая национальному фестивалю молодёжи. Последующие памятные серии были посвящены 100-летию Всемирного почтового союза, вводу в эксплуатацию станции слежения за спутниками, 25-летию Арабского почтового союза, национальным праздникам и другим событиям.

На почтовых марках ОАЭ присутствуют надписи:  («Объединённые Арабские Эмираты»), на некоторых марках —  («ОАЭ»).

В марте 1975 года в рамках памятной серии, отметившей IX арабскую нефтяную конференцию, был эмитирован первый почтовый блок.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 The Emirates Philatelic Association جمعية الإمارات لهواة الطوابع
 The Emirates Post مجموعة بريد الإمارات